Violaceae — plantas da família das violáceas.
 Violeta (cor)
 Viola — instrumento musical, também conhecido como violeta, integrante da família do violino
 Violet (filme) - filme de Bas Devos lançado no Festival do Rio
 Violeta (álbum de Terno Rei)

Desambiguações de cores